Barabbas peut désigner :
 Barabbas, un personnage des Évangiles ;
 des œuvres romançant la vie de ce personnage :
 Barabbas, pièce de théâtre de Michel de Ghelderode, 1928 ;
 Barabbas, roman de Pär Lagerkvist de 1950 ;
 Barabbas, film d'Alf Sjöberg de 1953 ;
 Barabbas, film de Richard Fleischer de 1961 ;
 Barabbas, téléfilm avec Billy Zane de 2012 ;
 Barabbas, groupe de metal français dont les textes s'inspirent de récits bibliques.

Pour les articles homophones, consultez :
 Barabas, personnage principal de la pièce Le Juif de Malte, 1589 ou 1590 ;
 Barrabas, un film muet français réalisé par Louis Feuillade en 1919 ;
 Barabas, un personnage de la bande dessinée Bob et Bobette, série commencée en 1948 ;
 Barabás, un village hongrois ;
 Miklós Barabás, un peintre hongrois.